Göschen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Joachim Göschen (1752–1828), tysk förläggare
 Johann Friedrich Ludwig Göschen (1778–1837), tysk rättslärd, författare och översättare
 Oskar Göschen (1824–1900), tysk heraldiker
 Otto Göschen (1808–1865), tysk rättsvetenskapsman

Se även 
 Goschen
 G.J. Göschen’sche Verlagsbuchhandlung
 Sammlung Göschen
 Villa Göschen